Hysteron-Proteron (aus altgr.: das Spätere ist das Frühere oder das Spätere zuerst) steht für:

 Hysteron-Proteron (rhetorische Figur), eine rhetorische Figur
 Zirkelschluss, einen Fehlbeweis in der Logik